U2 lahkho pomeni

 rock skupino U2
 vohunsko letalo Lockheed U-2
 nemška podmornica:
 U-2 (Kaiserliche Deutsche Marine)
 U-2 (Kriegsmarine)